Hylton ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Hylton-Foster, Baroness Hylton-Foster (1908–2002), britische Politikerin
 Brigitte Foster-Hylton (* 1974), jamaikanische Leichtathletin
 Harry Hylton-Foster (1905–1965), britischer Politiker (Conservative Party)
 Jack Hylton (1892–1965), britischer Big-Band Leader, Konzert- und Musicalproduzent
 James Hylton (1934–2018), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Javine Hylton (* 1981), britische Sängerin, siehe Javine
 Jermaine Hylton (* 1993), englischer Fußballspieler

 Riker Hylton (* 1988), jamaikanischer Leichtathlet
 Ripton Joseph Hylton (* 19957), jamaikanischer Reggae-Musiker, siehe Eek-a-Mouse
 Sam Hylton (* 1992), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Shannon Hylton (* 1996), britische Sprinterin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hylton (Kentucky)
 Hylton (Texas)

Siehe auch:
 Hilton